Байры Атаевич Атаев (род. 1926) — туркменский советский государственный и партийный деятель. Член КПСС (с 1952); первый секретарь Ташаузского областного комитета КП Туркменистана (1970-1986), член ЦК КП Туркменистана. Депутат Верховного Совета СССР 7-11 созывов.

Биография 
Родился в 1926 году. Туркмен. Образование высшее — окончил Ташкентскую высшую партийную школу.

С 1941 года — колхозник. В 1945—1949 годах служил в Советской Армии. С 1949 года – председатель исполкома Сельского совета, председатель колхоза. С 1955 года — инструктор райкома партии, председатель райисполкома, слушатель Высшей партийной школы, первый секретарь райкома партии, секретарь парткома производственного колхозно-совхозного управления.

С 1965 года — первый секретарь Куня-Ургенчского райкома партии. С 1970 года — первый секретарь Ташаузского обкома КП Туркменистана.

Депутат Совета Национальностей Верховного Совета СССР 7-11 созывов (1966—1989) от Куня-Ургенчского избирательного округа № 434 Туркменской ССР; член Комиссии по охране природы Совета Национальностей.

Примечания

Источники 
 , с. 37.

Депутаты Совета Национальностей от Туркменской ССР
Депутаты Совета Национальностей 7-го созыва
Депутаты Совета Национальностей 8-го созыва
Депутаты Совета Национальностей 9-го созыва
Депутаты Совета Национальностей 10-го созыва
Депутаты Совета Национальностей 11-го созыва
Первые секретари Ташаузского обкома КП Туркменской ССР
Первые секретари Куня-Ургенчского райкома КП Туркменской ССР
Председатели районных исполкомов Туркменской ССР
Члены ЦК КП Туркменской ССР
Председатели колхозов
Председатели сельских советов СССР
Члены Комиссии по охране природы Совета Национальностей
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС
Делегаты XXVII съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС